Тијерас Пријетас има више значења:

 Тијерас Пријетас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тијерас Пријетас, Палос Бланкос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијерас Пријетас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијерас Пријетас (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијерас Пријетас (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијерас Пријетас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијерас Пријетас (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тијерас Пријетас (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику